Tolhuaca puede referirse a los siguientes artículos:
Volcán Tolhuaca, estratovolcán de la Región de La Araucanía, Chile.
Parque nacional Tolhuaca, área protegida de la Región de La Araucanía, Chile.
Edificio Tolhuaca, inmueble de la ciudad de Temuco, Chile.